Федо́скино — село в городском округе Мытищи Московской области на обоих берегах реки Учи. Население —  чел. (). В 2006—2015 гг. — село сельского поселения Федоскинское.

Федоскино расположено в 2,4 км от деревни Шолохово и в 19,5 км от Московской кольцевой автодороги по автодороге . Ближайшие населённые пункты — деревни Семенищево, Аксаково и Крюково. Федоскино связано автобусным сообщением с железнодорожной станцией Катуар, расположенной в посёлке городского типа Некрасовский.

Постановлением губернатора Московской области от 9 сентября 2015 года № 389-ПГ в состав села Федоскино вошла деревня Данилково.

Население

Достопримечательности 

 ГУП «Федоскинская Ордена „Знака Почёта“ фабрика миниатюрной живописи», специализирующаяся на знаменитом старинном Федоскинском промысле лаковой миниатюрной живописи, основанном в 1795 году.
 Московский областной музей народных художественных промыслов (расположен в доме-усадьбе купцов Лукутиных, где с 1795 г. работала фабрика лаковых изделий купцов Коробовых-Лукутиных, а после её закрытия в начале XX в. — трудовая артель живописцев). В собрании музея — самая полная коллекция федоскинской лаковой миниатюры.
 Деревянная Никольская церковь с шатровой колокольней, построенная в 1875 году, стала первой работой известного русского архитектора Александра Никаноровича Померанцева. Возле церкви похоронен архитектор И. С. Каминский.
 Музей-галерея Надежды Стрелкиной «Сказочный мир».

См. также 
 Федоскинская миниатюра

Примечания

Ссылки 
 fabrica-fedoskino.ru — Официальный сайт
 http://www.folkartmo.ru
 Фабрика «Федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи» — Официальный сайт
 Артель «Федоскино» — Официальный сайт
 Музей-галерея Надежды Стрелкиной
 Федоскино. Фабрика миниатюрной живописи
 Про Федоскино и Федоскинский промысел
 Раскопки у села Федоскино



Населённые пункты городского округа Мытищи
Населённые пункты Московского уезда